Уильям Джузда (, 29 октября 1920, Виннипег, Манитоба, Канада – 17 февраля 2008) – бывший канадский хоккеист, защитник. Провёл 9 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Игровая карьера 
Билл Джузда родился в Виннипеге (Манитоба), где и начал свою хоккейную карьеру в местной юниорской хоккейной лиге в команде «Элмвуд Мэйпл Лифс». В 1940 году, выступая в клубе «Кенора Тислс» (ЗЮХЛ), дошёл до финала Мемориального кубка, главного трофея юниорской Канадской хоккейной лиги.

В сезоне 1940/41 он подписал свой первый профессиональный контракт с командой «Нью-Йорк Рейнджерс», но большую часть сезона провёл в фарм-клубе «Рейнджерс», команде «Филадельфия Рамблерс» из Американской хоккейной лиги).

В 1942 году Билл Джузда отправился добровольцем на воинскую службу в Королевские военно-воздушные силы Канады. После окончания Второй мировой войны, он вернулся в «Рейнджерс» и отыграл 3 сезона прежде, чем его обменяли в «Торонто Мэйпл Лифс». С «Торонто» Джузда выиграл два Кубка Стэнли в 1949-м и 1951 годах. В 1952 году он завершил свою карьеру в НХЛ.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (2): 1949, 1951
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (2): 1948, 1949

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Билла Джузды на The Internet Hockey Database
 Биография Билла Джузды на Legends of Hockey
 Профиль Билла Джузды на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ